American Life (album), studioalbum van Madonna uit 2003
American Life (nummer), een nummer van Madonna, afkomstig van het bovenstaande album
AmericanLife TV Network, een Amerikaans kabeltelevisienetwerk
An American Life, een autobiografie van Ronald Reagan